Die National Premier League ist die höchste Spielklasse des nationalen jamaikanischen Fußballverbands.

Aktuelle Saison 
An der Saison 2022 nehmen die folgenden 12 Mannschaften teil:
 Arnett Gardens FC
 Cavalier FC (Meister)
 Dunbeholden FC
 Harbour View FC
 Humble Lions FC
 Molynes United FC
 Montego Bay United FC (Aufsteiger)
 Mount Pleasant FA
 Portmore United FC
 Tivoli Gardens FC
 Vere United FC
 Waterhouse FC

Meisterschaftshistorie

Meister nach Jahren

Statistik

Weblinks 
 Saison 2014/15
 

Fußballwettbewerb in Jamaika